Bøgeskov refererer til en løvskov hvor det dominerende træ er Almindelig bøg, se artiklen Bøgeskov (plantesamfund).

Bøgeskov kan desuden henvise til flere stednavne i Danmark:
 Bøgeskov (Astrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Astrup Sogn, Aarhus Kommune
 Bøgeskov (Brørup Sogn) – en bebyggelse i Brørup Sogn, Vejen Kommune
 Bøgeskov (Engestofte Sogn) – et areal i Engestofte Sogn, Guldborgsund Kommune
 Bøgeskov (Gullev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Gullev Sogn, Viborg Kommune
 Bøgeskov (Isenvad Sogn) – en bebyggelse i Isenvad Sogn, Ikast-Brande Kommune
 Bøgeskov (Nebsager Sogn) – en bebyggelse i Nebsager Sogn, Hedensted Kommune
 Bøgeskov (Tersløse Sogn) – et areal og en bebyggelse i Tersløse Sogn, Sorø Kommune
 Bøgeskov (Ullerslev Sogn) – et areal og en bebyggelse i Rynkeby Sogn og Ullerslev Sogn i hhv. Kerteminde Kommune og Nyborg Kommune
 Bøgeskov (Fredericia Kommune) – en bebyggelse i Vejlby Sogn, Fredericia Kommune
 Bøgeskov (Vesterborg Sogn) – en bebyggelse i Vesterborg Sogn, Lolland Kommune